A Fishy Story – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin J. Collins
A Fishy Story – cortometraggio del 1920 diretto da Fred C. Fishback
A Fishy Story – cortometraggio di animazione per la tv del 1962